The Good Shepherd (en español, el buen pastor) puede referirse a:

 The Good Shepherd, película estadounidense de 2006 dirigida por Robert De Niro. 
 The Good Shepherd, novela náutica y bélica escrita en 1955 por el novelista británico C. S. Forester. 
 The Good Shepherd (Grimm), quinto episodio de la segunda temporada de la serie de televisión estadounidense Grimm.
